Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 2004, facente parte dell'ATP Tour 2004, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Martín García 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinali)
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (semifinali)

 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2004